Transgressão significa a ação humana de atravessar, exceder, ultrapassar, noções que pressupõem a existência de uma norma que estabelece e demarca limites. Seu significado transitou da esfera geografica, na qual fixava o limite para as águas do mar à concepção ético-filosófica, que abriga desde preceitos morais e religiosos até as leis do Estado. Daí, as contraposições entre bem e mal, mandamento e pecado, código e infração.

Nas ações criativas humanas, transgressor e transgredido tendem a confundir-se. Por essa razão, o ato criador não se processa em série, como numa linha de montagem predeterminada. O criador/transgressor é o agente solitário que opera a superação de si mesmo na ruptura com o mundo que o cerca. Cada um, ao buscar, ao inventar, ao tentar o ainda-não-ousado, o novo, incorre em transgressão, não como subversão da ordem, mas como implementação, como criação. Ao longo da história foram muitos a "transgredir" as normas vigentes na sua época, mesmo os que, na íntegra revolucionaram suas áreas de atuação, como Galileu Galilei.

Também presumimos que tal palavra transgressão; pode ser usada para definir uma ação. O ato de transgredir é o mesmo que fazer algo contra, ou agir de modo irregular. Também associamos a transgressão ao pecado na linguagem religiosa, e a mentira na linguagem judicial. 

Sociologia